Pierre Bulliard
Bull Terrier
Groupe Bull - empresa de informática
Bull (Série de TV)

Desambiguação